HMS Queen Elizabeth ist der Name folgender Schiffe:

HMS Queen Elizabeth (1913), ein Dreadnought-Schlachtschiff
 HMS Queen Elizabeth (R08), ein Flugzeugträger der Royal Navy